Schuldig steht für:
 das Adjektiv zu Schuld

Schuldig ist der Titel folgender Filme:
 Schuldig (1913), deutsches Stummfilmdrama aus dem Jahre 1913
 Polizeiruf 110: Schuldig, deutscher Fernsehkrimi aus dem Jahre 1978
 Schuldig (1989), deutsches Fernsehfilm aus dem Jahre 1989
 Schuldig (2009), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahre 2009
 Kommissarin Lucas – Schuldig, deutscher Fernsehkrimi aus dem Jahre 2016